Унтеррабниц-Швендграбен () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Оберпуллендорф.  . Официальный код  —  10826.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вильхельм Хайссенбергер (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 5 мест.

Примечания 

Общины Бургенланда